Die Saison 2000/01 war die 62. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 21. Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Ishockey.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 42 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

2000
Eishockeysaison 2000/01